Leone puede referirse a;
 Leone, la moneda de Sierra Leona.
 Sergio Leone, guionista, productor y director de cine italiano.
 Sunny Leone, actriz, modelo y exactriz de películas pornográficas canadiense.